

Персоналии 
 Иван Иванович (1554—1581) — сын русского царя Ивана Васильевича Грозного и Анастасии Романовны.
 Иван Михайлович (1633—1639) — сын русского царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны.
 Иван Алексеевич (1666—1696) — сын русского царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны; правил как Иван V в 1682—1696 годах.
 Касимовский, Иван Васильевич (ум. 1728) — сын последнего касимовского хана Сеид-Бурхана (в крещении Василия Араслановича).

В культуре 
 Иван-царевич — традиционный персонаж русского фольклора.
 «Иван-царевич» («Ахридеич») — опера Екатерины II со стихами В. К. Тредиаковского. 
 «Иван-царевич» — российская фолк-метал-группа. См. также